

Паньки — присілок, Вадінський район, Пензенська область
 Пеньки — селище, Ребріхинський район, Алтайський край
 Пеньки — село, Талицький міський округ, Свердловська область
 Пеньки — селище, Черняховський район, Калінінградська область
 Пеньки — історичний район Санкт-Петербурга, у Центральному районі

Пеньки — село, Старокостянтинівський район, Хмельницька область

Див. також 
 Пеньково